Conquista del Oeste puede referirse a:

 Cualquier concepto que relacione los términos conquista y oeste.
 Especialmente, la colonización estadounidense del denominado Lejano Oeste u oeste americano:
Destino manifiesto
Intervención estadounidense en México
Guerras Indias
Viejo Oeste
La conquista del Oeste (película)